

Бренди та підприємства 
 Gedeon Richter plc — угорська транснаціональна корпорація, яка спеціалізується на виготовленні лікарських та фармацевтичних препаратів.

Література та мистецтво 
 «10 балів за Ріхтером»  — науково-фантастичний роман Майка Маккві за ідеєю та участю Артура Кларка, написаний 1996 року.
 «Лікар Ріхтер» — російський телесеріал 2017 року, офіційна адаптація американського серіалу Доктор Хаус.

Люди із прізвищем

Наука і технології 
 3338 Ріхтер — астероїд головного поясу, відкритий 28 жовтня 1973 року.
 Шкала Ріхтера — використовується для оцінки порядкової величини землетрусу.
 Ножиці Ріхтера — хірургічний інструмент із особливою будовою, використовується для зняття пов'язок (у тому числі деяких видів гіпсових пов'язок).

Примітки